Osoby o tym nazwisku:
 Adam Jaraczewski − polski wojskowy
 Andrzej Jaraczewski − polski marynarz
 Edmund Jaraczewski − polski esperantysta, działacz społeczny
 Krzysztof Jaraczewski − polski architekt
 Leon Jaraczewski − polski lekkoatleta